Smithland kan syfta på:

 Smithland, Iowa
 Smithland, Kentucky